Анато́лий Кондра́тов:
 Кондратов, Анатолий Николаевич (1903—1978) — советский военный деятель, генерал-майор (1943).
 Кондратов, Анатолий Фёдорович (1937—2016) — советский и российский учёный-аграрий, президент Новосибирского государственного аграрного университета, заслуженный работник сельского хозяйства РФ.